Gamsspitze ist der Name folgender Begre:

 Gamsspitze (Glocknergruppe), ein 3157 Meter hoher Berg in Osttirol
 Gamsspitze (Silvretta), ein 3114 Meter hoher Berg an der Grenze zwischen Tirol und Graubünden
 Gamsspitze (Stubaier Alpen), ein 3097 Meter hoher Berg in Tirol
 Gamsspitze (Schladminger Tauern), ein 2444 Meter hoher Berg in der Steiermark